Семиозёрка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Семиозёрка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 г.

Россия 
 Семиозёрка — село в Ивановском районе Амурской области.
 Семиозёрка — село в Высокогорском районе Республики Татарстан.

См. также 
 Семиозёрье
 Семиозёрки
 Семиозёрный